Hurrikan Epsilon ist der Name folgender tropischer Wirbelstürme im Atlantischen Ozean:

 Hurrikan Epsilon (2005), ein Kategorie-1-Hurrikan
 Hurrikan Epsilon (2020), ein Kategorie-3-Hurrikan